Laurent Ritchy (Laurent Manghi), né le  à  Boulogne-Billancourt est un chanteur de rock'n'roll des années 1980.

Certaines de ses chansons :

 Poupée sucrée et une version anglaise My sugar baby
 Rap'n'roll
 Parle a mon cœur 
 Musique ma folie
 J'ai brûlé mes idoles
 Fou de toi 
 La première fois...
 Brunes, Blondes.....
 Comme une illusion
 Méga Mexico

Il travaille actuellement sur sa comédie musicale Chrysailis ou La légende du Louvre (titres : Ange du ciel, Chrisaillis, Le plein d'amour), a chanté dans l'émission Thé dansant de Jacques Martin (années 1980), a participé aussi à La chance aux chansons.

Single : Délivrance et Parle à mon cœur, Remix 2012.

Le 25/02/2013  :
Un double CD Danse avec les sixties chez EGT, distribué par Wagram.
30 titres repris dont Chariot, Derniers Baisers, À présent tu peux t'en aller, Only you..... et ses succès des années 1980.

Liens externes 
Pages personnelles :
 Blog Skyrock
 Page MySpace
 Compte Youtube

Naissance en juillet 1964
Chanteur français du XXe siècle